Court puede referirse a:
Corte o tribunal en varios idiomas

Topónimo
Court, comuna suiza del cantón de Berna
Gray Court, localidad estadounidense, en Carolina del Sur
Calle Court–Borough Hall (Metro de Nueva York)
Hampton Court palacio inglés y zona de Londres
Isla Courts, en Tasmania
Distrito Electoral Court, en Belfast
Varios de los lugares históricos de Pasadena (California, Estados Unidos)

Apellido
Antoine Court (1696–1760), hugonote (restaurador del protestantismo en Francia)
Claude Auguste Court, mercenario francés en la India (siglo XIX)
Margaret Court jugadora de tenis profesional australiana
David Court, jugador y entrenador de fútbol inglés
Hazel Court actriz británica
Alyson Court actriz canadiense
Taira Court actriz y diseñadora teatral chilena

Otros usos
Royal Court Theatre, "el Court de Londres"
Court show, uno de los géneros televisivos de más éxito (las series "de tribunales", como Ally McBeal); los géneros cinematográficos o teatrales equivalentes se suelen denominarse Legal drama, Trial film o Courtroom drama (obras de teatro o películas "de Derecho", "de procesos judiciales" o "de sala de juicios", como Doce hombres sin piedad o El motín del Caine)
Court TV